Będkowice steht für:

 Będkowice (Sobótka), Dorf in der Gmina Sobótka, Powiat Wrocławski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Będkowice (Wielka Wieś), Ort in der Gmina Wielka Wieś, Powiat Krakowski, Woiwodschaft Kleinpolen, Polen